Barranquilla kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Barranquilla, ort, Atlántico, 
 Barranquilla (kommun), Atlántico,

Mexiko 

 Barranquilla, Oaxaca, ort, 
 Barranquilla, Guerrero, ort, San Marcos, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar